Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl španělský tenista Nicolás Almagro, který se turnaje nezúčastnil.

Soutěž dvouhry vyhrál španělský hráč Albert Montañés, jenž do turnaje zasáhl z pozice náhradníka za odstoupivší tenisty. Ve finále zdolal nenasazeného Francouze Gaëla Monfilse ve dvou sadách .

Téměř čtyři další roky nebyl na okruhu ATP Tour hrán turnaj, na němž by do semifinále nepostoupil žádný nasazený. Až na únorovém  Memphis Open 2017 se tak stalo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (odstoupil)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Sam Querrey (čtvrtfinále)
  John Isner (2. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Marcel Granollers (odstoupil)
  Denis Istomin (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013